Attitude (psychologie), een mentale houding
 Organisatie, vaak behorend tot de gezondheidszorg (zorginstelling), de kunsten (kunstinstelling), bancaire wereld (financiële instelling), of anderszins met enig gezag bekleed instituut; over het algemeen een niet op winst gerichte organisatie mee bedoeld